hrabstwo Craig (ang. Craig County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Craig (ang. Craig County) w USA, w stanie Wirginia